Алексе́й Анто́нов:
 Антонов, Геннадий Алексеевич (род. 1949) — российский политический деятель.
 Антонов, Геннадий Георгиевич (1950—1998) — советский футболист и тренер.